Jan Benda (né le  à Reet en Belgique) est un joueur professionnel de hockey sur glace allemand.

Carrière de joueur 
Né en Belgique de parents tchèques, Benda, qui a la citoyenneté allemande, joua brièvement dans la Ligue nationale de hockey pour les Capitals de Washington, obtenant 3 passes en 9 matches. Le centre d'un mètre quatre-vingt-douze joue actuellement dans l'Extraliga tchèque pour le HC Chemopetrol ; il joua également en Allemagne, en Finlande et en Russie au cours de sa carrière, en plus de jouer junior au Canada avec les Generals d'Oshawa.

Benda représenta l'Équipe d'Allemagne de hockey sur glace lors de la Coupe du monde de hockey 1996, des Jeux olympiques d'hiver de 1994, 1998 et 2002, en plus de prendre part à neuf championnats du monde.

Trophées et honneurs personnels 
Superliga
2004 : participe au Match des étoiles avec l'équipe est.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1989-1990 || Generals d'Oshawa || LHO || 1|| 0|| 1|| 1|| 0||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1990-1991 || Generals d'Oshawa || LHO|| 51|| 4|| 11|| 15|| 64|| 16|| 2|| 4|| 6|| 19
|-
|1991-1992 || Generals d'Oshawa || LHO || 61|| 12|| 23|| 35|| 68|| 7|| 1|| 1|| 2|| 12
|-
|1992-1993 || Wölfe Freiburg || Bundesliga || 41|| 6|| 11|| 17|| 49||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1993-1994 || Munich Hedos || Bundesliga || 43|| 16|| 11|| 27|| 67||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1994-1995 || Renegades de Richmond || ECHL || 62|| 21|| 39|| 60|| 187|| 17|| 8|| 5|| 13|| 50
|-
|1994-1995|| Rangers de Binghamton || LAH|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996 ||ESC Moskitos Essen ||2. Bundesliga ||2 ||1 ||0 ||1 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996 || HC Slavia Prague|| Extraliga || 24|| 7|| 14|| 21|| 24|| 7|| 1|| 6|| 7|| 35
|-
|1996-1997 || HC Sparta Prague || Extraliga || 49|| 7|| 21|| 28|| 61|| 10|| 1|| 1|| 2|| 12
|-
|1997-1998|| Pirates de Portland || LAH|| 62|| 25|| 29|| 54|| 90|| 8|| 0|| 7|| 7|| 6
|-
|1997-1998|| Capitals de Washington || LNH|| 9|| 0|| 3|| 3|| 6||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 || Sparta Prague || Extraliga || 1|| 0|| 1|| 1|| 4||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 ||Assat Pori || SM-liiga || 52|| 21|| 22|| 43|| 139||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 || Jokerit Helsinki || SM-liiga || 52|| 19|| 28|| 47|| 99|| 11|| 2|| 4|| 6|| 16
|-
|2000-2001 || Jokerit Helsinki || SM-liiga || 52|| 18|| 26|| 44|| 56|| 5|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
|2001-2002 || Ak Bars Kazan || Superliga || 32|| 7|| 12|| 19|| 59||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 || Ak Bars Kazan || Superliga || 51|| 14|| 24|| 38|| 68|| 5|| 2|| 0|| 2|| 6
|-
|2003-2004 || Ak Bars Kazan || Superliga || 56|| 4|| 19|| 23|| 72|| 5|| 1|| 0|| 1|| 6
|-
| rowspan="2"|2004-2005 || Khimik Voskressensk || Superliga || 18|| 2|| 7|| 9|| 20||- ||- ||- ||- ||-
|-
|| Severstal Tcherepovets || Superliga || 33|| 4|| 5|| 9|| 30||- ||- ||- ||- ||-
|-
| rowspan="2"|2005-2006 || HC Chemopetrol Litvínov || Extraliga || 44|| 13|| 22|| 35|| 54||- ||- ||- ||- ||-
|-
|| HC Zlín || Extraliga || 6|| 3|| 4|| 7|| 14|| 6|| 1|| 2|| 3|| 10
|-
|2006-2007 || HC Chemopetrol Litvínov || Extraliga || 45|| 10|| 16|| 26|| 77||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || HC Chemopetrol Litvínov || Extraliga || 45|| 10|| 14|| 24|| 50||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || BK Mladá Boleslav || 1.Liga || 51|| 8|| 17|| 25|| 56||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||HC Lasselsberger Plzeň ||Extraliga ||51 ||6 ||29 ||35 ||65 ||6 ||0 ||2 ||2 ||0
|-
|rowspan=3|2010-2011 ||KLH Chomutov || 1.liga || 23|| 3|| 8|| 11|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HC Slavia Prague || Extraliga || 11|| 1|| 3|| 4|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| BK Mladá Boleslav|| Extraliga || 8|| 1|| 1|| 2|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2011-2012 || Nürnberg Ice Tigers || DEL || 17|| 1|| 2|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|EHC Munich || DEL || 31|| 1|| 4|| 5|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Dresdner Eislöwen || 2. Bundesliga || 47|| 2|| 11|| 13|| 60|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Deggendorfer SC || Oberliga || 42|| 10|| 29|| 39|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Deggendorfer SC || Oberliga || 41|| 9|| 27|| 36|| 22|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2015-2016 || ECDC Memmingen || Bayernliga || 34 || 11 || 37 || 48 || 12 || 4 || 0 || 3 || 3 || 2
|-
| 2016-2017 || ECDC Memmingen || Bayernliga || 21 || 8 || 33 || 41 || 8 || 2 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 2017-2018 || ECDC Memmingen || Oberliga || 15||1||8||9||10 ||-|| -|| -|| -|| -

Notes et références 

Naissance en avril 1972
Joueur international allemand de hockey sur glace
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Rangers de Binghamton
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Renegades de Richmond
Joueur du HC Litvínov
Joueur du HC Slavia Prague
Joueur du HC Sparta Prague
Joueur du HC Zlín
Joueur de l'Ässät Pori
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du Khimik Voskressensk
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur du HC Plzeň
Joueur du BK Mladá Boleslav
Joueur du ESC Moskitos Essen
Joueur des Generals d'Oshawa
Joueur des Nürnberg Ice Tigers
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Joueur du KLH Chomutov
Joueur du EHC Munich
Joueur du EHC Freiburg
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Dresdner Eislöwen
Joueur du Deggendorfer SC
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché